

Anatomia 
Labirinto osseo – struttura anatomica dell'orecchio interno
Labirinto renale
Labirinto – struttura anatomica, organo respiratorio degli Anabantidi (labirintidi)

Architettura 
 Labirinto – percorso tortuoso, meandriforme
Labirinto di Cnosso
Labirinto di Lemno
Labirinto di Meride
Labirinto di Porsenna

Cinema 
Labirinto – film del 1976 diretto da András Kovács
Labirinto – film del 1979 diretto da Claude Pinoteau

Musica 
 Labirinto – album di Miguel Bosé del 1996

Altro 
 Labirinto – altopiano dell'Antartide
 Labirinto – opera d'arte di Joan Miró